Байзак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Байзак — село в Байзакском районе Жамбылской области.

Киргизия 
 Байзак — село в Жумгальском районе Нарынской области.
 Байзак — село в Тюпском районе Иссык-Кульской области.